Tobia ist der Name folgender Personen:

 Tobia Aun († nach 1870), erster Erzbischof der maronitischen Erzeparchie Beirut
 Tobia Bezzola (* 1961), Schweizer Kunsthistoriker
 Tobia ben Elieser, vermutlich aus Griechenland, nach anderen aus Mainz stammender, in Bulgarien wirkender jüdischer Gelehrter und Poet des elften Jahrhunderts
 Tobia Scarpa (* 1935), italienischer Architekt und Designer

Tobia bezeichnet zudem:
 Tobia (Mosambik), Ort auf der Insel Inhaca

Siehe auch:
 Tuvia
 Tobias